Касас-де-Фернандо-Алонсо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 1397 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки